Мартин Субименди Ибаньес (; ) — испанский футболист, опорный полузащитник клуба «Реал Сосьедад» и сборной Испании. Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Клубная карьера 
Субименди — воспитанник клуба «Реал Сосьедад». В 2017 году для получения игровой практики Мартин начал выступать за дублирующий состав. 28 апреля 2019 года в матче против «Хетафе» он дебютировал в Ла Лиге.

Международная карьера 
В 2021 году в составе молодёжной сборной Испании Субименди принял участие в молодёжном чемпионате Европы 2021 в Венгрии и Словении. На турнире он сыграл в матче против команды Словении, Италии, Португалии и Хорватии.

8 июня 2021 года в товарищеском матче против сборной Литвы Субименди дебютировал за сборную Испании.

В 2021 году в составе олимпийской сборной Испании Субименди принял участие в летних Олимпийских играх 2020 в Токио. На турнире он сыграл в матчах против команд Австралии, Аргентины, Кот-д’Ивуара, Египта и Бразилии.

Достижения 

Командные

 «Реал Сосьедад»
 Обладатель Кубка Испании: 2019/20

Международные

 Испания (до 23)
 Серебряный призёр Олимпийских игр: 2021

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Реал Сосьедад»

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Испании по футболу
Игроки сборной Испании по футболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ФК «Реал Сосьедад B»
Игроки ФК «Реал Сосьедад»